Shakespear se poate referi la:

 William Shakespeare, faimos dramaturg englez, ortografiat ușor diferit, ca o variantă ortografică a numelui său.

Persoane 
 Dorothy Shakespear (1886–1973), artistă engleză
 Ethel Shakespear (1871–1946), geolog englez, funcționar public și filantrop
 Henry Shakespear Thuillier (1895–1982), ofițer al armatei britanice
 Hugh Shakespear Barnes (1853–1940), administrator britanic din India
 John Shakespear (1774–1858), orientalist englez
 John Shakespear (British Army officer) (1861–1942), ofițer al armatei britanice din India
 Olivia Shakespear (1863–1938), romancieră și dramaturg britanică
 Richmond Shakespear (1812–1861), ofițer al armatei indiene britanice din India (născut în India)
 Ronald Shakespear (n. 1941), designer din Argentina
 William Shakespear (explorer) (1878–1915), explorator și funcționar public britanic

Alte utilizări 
 Shakespear Regional Park, parc natural din peninsula Whangaparaoa, Noua Zeelandă
 Shakespears Sister, proiect de pop-rock britanic

Vezi și 
 Shakespeare (dezambiguizare)

Nume proprii